Les Étrangers, film de Jean-Pierre Desagnat sorti en 1969
 Les Étrangers, film de Philippe Faucon, sorti en 1998